Sumter County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Sumter County (Alabama)
Sumter County (Florida)
Sumter County (Georgia)
Sumter County (South Carolina)